Sinclair kan som auktorsförkortning betyda:

 Bradley J. Sinclair
 George Sinclair

Robotskapade auktorsförkortningar